Wings, Paul McCartney együttese az 1970-es években
 Wings (1990–1997) 172 részes amerikai televíziós sorozat
 Wings (2005) Bonnie Tyler albuma
Wings (BTS-album)
Wings (Macklemore & Ryan Lewis-dal)
Wings (Mark Chesnutt-album)
Wings (Polina Boguszevics-dal)
Wings (mangamagazin)